Мента́льный лексико́н () или внутренний лексикон» ) — термин, обозначающий, в широком смысле, то, как представлены и систематизированы слова в сознании человека. Введен в научный оборот двумя авторами: Энн Трисман в 1960 году и Ричардом Олдфилдом () в 1966 году. Общепринятого и точного значения этого термина на сегодняшний день нет. Данный термин употребляется в психологии (психолингвистике) и в когнитивных науках (когнитивной лингвистике).

Концепции «ментальный лексикон» посвящена научная конференция «International Conference on the Mental Lexicon» (проводится в Канаде раз в два года, с 1998 года), с 2009 года выходит научный журнал The Mental Lexicon (с 2010 года индексируется Scopus).

Примечания

Литература 
 
 Ментальный лексикон // Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. — Назрань: Пилигрим, 2010. — 486 с. — ISBN 978-5-98993-133-0

Научные понятия 
Психолингвистика
Когнитивная лингвистика